Aleksandar Kocić – ex calciatore serbo e precedentemente jugoslavo
 Milan Kocić – calciatore sloveno
 Miloš Kocić – calciatore serbo